Први турнир је одржан у Москви од 17. до 29. маја. 2019. године, као етапа такмичења ФИДЕ Гран при 2019  Победник је био Руски шахиста Јан Непомњашчи, који је у финалу победио свог сународника Александра Гришчука.

Учесници

Такмичење

Табеле мечева

Први круг 17.-19.05. 2019.

Четвртфинале 20.-22.05.2019.

Полуфинале 23.-25.05.2019.

Финале 27.-29-05.2019.

Референце

Спољашње везе 
 Guide to Moscow Grand Prix 2019 , official site of the 1st Grand Prix tournament, Moscow, 17-29 May 2019.
 https://chess24.com/en/watch/live-tournaments/moscow-fide-gp-2019

Светски шампионат у шаху
Шах
Спорт у 2019.
Спорт у Москви
ФИДЕ Гран при
ФИДЕ Гран при 2019